Il singolare  del Movistar Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Tommy Robredo era il detentore del titolo ma non ha partecipato per un infortunio.

Il vincitore di questa edizione invece è stato Juan Mónaco che ha battuto in finale Carlos Berlocq 6-3, 61-7, 6-1.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Juan Mónaco (campione)
  Juan Ignacio Chela (semifinale)
  Thomaz Bellucci (secondo turno)
  Pablo Andújar (secondo turno)

 Albert Montañés (quarti di finale)
 Santiago Giraldo (primo turno)
 Carlos Berlocq (finale)
 Filippo Volandri (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Movistar Open 2012
ATP World Tour 2012